Rosoy (Seine-et-Marne), ancien nom (jusqu'en 1934) de Rozay-en-Brie
 Rosoy, une commune de l'Oise
 Rosoy, une commune de l'Yonne (détachée de Sens le )
 Rosoy-en-Multien, une commune de l'Oise
 Rosoy-sur-Amance, ancienne commune de la Haute-Marne

Patronyme 
 Jeanne Rosoy, peintre et illustratrice française

Variantes graphiques 
 Rozoy-Bellevalle, une commune de l'Aisne
 Rozoy-Grand, une commune de l'Aisne
 Rozoy-le-Vieil, autrefois Rosoy-le-Vieil, une commune du Loiret
 Rozoy-sur-Serre, une commune de l'Aisne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France